Ми́рув () — топонимы в Польше.

Населённые пункты 
 Мирув (Малопольское воеводство) — село в Хшанувском повяте Мазовецкого воеводства.
 Мирув (Пшасньшский повят) — село в Пшасньшском повяте Мазовецкого воеводства
 Мирув (Силезское воеводство) — село в Мышкувском повяте Мазовецкого воеводства
 Мирув (Шидловецкий повят) — село в Шиловецком повяте Мазовецкого воеводства

Топонимы 
 Мирув (Варшава) — наименование части варшавского района Воля;
 Мирув (Гданьск) — район города Гданьск;
 Мирув (Пиньчув) — район города Пиньчува;
 Мирув (Ченстохова) — район города Ченстохова.

Административная единица 
 Мирув (гмина) — гмина в Мышкувском повяте.

См. также 
 Миров (значения)